Севги́ль Хайретдиновна Муса́ева (, ; родилась в 1987 году) — украинская журналистка, главный редактор онлайн-издания «Украинская правда». В 2011—2013 годах была корреспондентом журнала «Forbes Украина», в 2014 году запустила деловое интернет-издание Hubs и была его главным редактором. Специализируется на нефтегазовой тематике и топливно-энергетическом комплексе. Провела собственные расследования о бизнесе Сергея Курченко, нефтегазовых делах Нестора Шуфрича и Николая Рудьковского и статьях доходов Юрия Иванющенко. Пять раз получала «Премию деловых кругов PRESSзвание».

Биография 

Севгиль Мусаева родилась 18 июня 1987 года в городе Джума (Узбекистан). В 1989-м, когда крымским татарам позволили вернуться в Крым, её семья переехала в Керчь. Во время учёбы в школе Севгиль начала печататься в республиканской прессе, с 9-го класса посещала местную школу журналистики. Была членом Малой академии наук и получала стипендию Совета министров Крыма. С 2004 по 2010 год училась в Институте журналистики КНУ имени Тараса Шевченко.

Журналистскую карьеру Севгиль начала в 2007 году в агентстве «Экономические новости», в 2008-м перешла в газету «Дело», а в феврале 2009 года стала репортёром издания «Власть денег». В июне 2011-го Севгиль перешла в журнал «Forbes Украина», откуда ушла в августе 2013 года после того, как издание приобрёл Сергей Курченко. С началом Евромайдана делала репортажи для проекта Hubs в Facebook, в том числе во время штурмов.

В феврале 2014-го запустила Hubs как отдельное деловое интернет-издание и стала его главным редактором. После присоединения Крыма к Российской Федерации Севгиль также выступила одним из инициаторов проекта «Крым_SOS», направленного на предоставление достоверной информации и помощь людям в вопросах безопасности, переселения и поиска ресурсов. В октябре 2014 года стала главным редактором онлайн-издания «Украинская правда».

Благотворительность 
В 2012 году Севгиль вместе с журналистом Борисом Давиденко создали ко Дню журналиста благотворительный аукцион, на котором распродаются подарки журналистам от пресс-служб. Первый аукцион за три месяца собрал 76 тысяч гривен, на которые были куплены новая мебель и кровати для школы-интерната в Триполье. За год существования аукциона на благотворительные цели было собрано 220 тысяч гривен.

В декабре 2012-го с участием Севгиль также был организован благотворительный спектакль «Лети, метелику». Дети из театральной студии своим выступлением собирали деньги на лечение онкобольных ровесников. Полученные средства были переданы проекту «Таблеточки», направленному на закупку лекарств для онкобольных детей.

Семья 
Сестра Севгиль — Элядие Мусаева — работала на СТБ. Начинающий кинорежиссёр, чья лента OTUZ о депортации крымских татар была представлена на кинофестивале «Молодость». Сейчас Элядие живёт в Нью-Йорке.

Награды 
В 2022 году стала лауреаткой Международной премии за свободу прессы.

Примечания

Ссылки 

 Севгіль Мусаєва: «У мене була амбіція поставити Курченка на місце — створити альтернативний Forbes» // Детектор медиа, 28.08.2019

Родившиеся 18 июня
Родившиеся в 1987 году
Журналисты Украины
Выпускники Института журналистики Киевского университета
Журналисты «Украинской правды»
Лауреаты Международной премии за свободу прессы